

Musica 
 Canzone del gruppo americano Deerhunter

Codici 
 thm – codice ISO 639-3 della lingua aheu

Mineralogia 
 Thm – abbreviazione di thomsonite

Note